Die Federmotten (Pterophoridae) sind eine Familie der Schmetterlinge. Sie kommen weltweit mit über 1.130 Arten in 90 Gattungen vor.

Merkmale 
Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 13 bis 30 Millimetern. Sie haben einen langen und schlanken Körper. Ihre Flügel sind sehr schmal. Die Vorderflügel sind sechs- bis zwölfmal länger als breit. Sie sind bei manchen Arten stark eingeschnitten bzw. zerfranst. Sie sind so konstruiert, dass an starren Streben, wie bei Federn, an beiden Seiten flexible Borsten abstehen. Nur sehr wenige Arten haben „normale“ Schmetterlingsflügel. Die fadenförmigen Fühler sind mittellang und in etwa halb bis dreiviertel so lang wie die Vorderflügel. Ihre Maxillarpalpen sind stark zurückgebildet, der nicht beschuppte Saugrüssel ist voll entwickelt.

Die Vorderflügel haben sieben bis 13 Flügeladern mit zwei Analadern (1b und 1c). Die Hinterflügel haben sechs bis acht Flügeladern mit einer oder zwei Analadern (1b oder 1b und 1c).

Die Eier besitzen keine charakteristischen Unterscheidungsmerkmale. Sie sind rundlich bis oval, elliptisch und am oberen Ende leicht abgeplattet. Die Eioberfläche ist glatt oder weist eine feine Netzstruktur auf. Die Färbung variiert von weißlich-gelb bis zu fahlen oder kräftigen Grüntönen.

Die Larven sind leicht am dichten Muster ihrer Behaarung zu erkennen. Eine Gruppe von Raupen besitzt lange, oft am Körper anliegende Haare. In einigen Fällen produzieren sie eine klebrige Flüssigkeit, die die Larve vor Parasiten schützt. Die Haare sind normalerweise in Gruppen angeordnet und bilden auf dem Raupenkörper vier Längsreihen. Die langhaarigen Larven besitzen häufig eine unregelmäßige Zeichnung aus grünen und braunen Punkten oder Linien.
Eine andere Gruppe der Larven ist kurz behaart und lebt häufig minierend in Halmen oder Wurzeln. Sie sind gelblichweiß oder rotbraun und haben keine Zeichnung. Die Eilarven (L1) dieser Gruppe haben eine deutlich kürzere und weniger dichte Behaarung als die Raupen der nachfolgenden Stadien.

Die Puppen besitzen tendenziell ein ähnliches, aber weniger entwickeltes Haarmuster wie die Raupen, wobei dieses bei den minierend lebenden Arten nur schwach ausgebildet ist. Bei einigen Vertretern aus den Gattungen Platyptilia, Stenoptilodes, Lantanophaga, Paraplatyptilia und Stenoptilia wird eine auffällige dorsale Struktur beobachtet. Ob diese aussagekräftig ist, wurde bisher noch nicht geklärt. Die Gestalt der Imago wird auf der Puppenoberfläche deutlich, vor allem im Bereich des Kopfes, des Rüssels, der Palpen und der Flügel.

Verbreitung 
Die Familie der Federmotten ist weit verbreitet und ihre Vertreter sind weltweit anzutreffen. Die dabei besiedelten Lebensräume sind sehr vielfältig, so leben Arten der Gattung Agdistis auf Salzwiesen entlang der Küsten und in wüstenähnlichen Biotopen im Süden Spaniens. Vertreter aus der Gattung Stenoptilia leben in großen Höhenlagen in den Alpen und sind auch unter arktischen Bedingungen in Island und Grönland anzutreffen. Andere Arten kommen in der Krautschicht schattiger Wälder oder Waldlichtungen vor. Extrem feuchte Biotope wie Moore, Feuchtwiesen und Ufer von Fließgewässern werden ebenso besiedelt wie Heidelandschaften und Straßenränder.

Lebensweise 
Die Falter sind nacht- oder dämmerungsaktiv. In Ruhestellung haben sie die Flügel ganz oder teilweise vom Körper gestreckt. Dadurch erwirken die Tiere eine "T"-Form.

Die Raupen leben an den Blättern von Pflanzen, manche Arten entwickeln sich aber endophytisch in Pflanzenstängeln und deren Wurzeln. Die Überwinterung erfolgt je nach Art entweder als Ei, Raupe oder Falter.

Unter ihnen gibt es Arten, die in der Landwirtschaft Schäden anrichten können wie Platyptilia carduidactyla in Kalifornien an Artischocken. Im Garten sind Platyptilia pica an Geranien und Stenoptilodes antirrhina an Löwenmäulern schadhaft. Es gibt aber auch Federmotten, die gegen die ungehinderte Vermehrung bestimmter Pflanzen eingesetzt werden. Lantanophaga pusillidactyla wird gegen die Pflanzen Lantana camara und Oidematophorus beneficus gegen Ageratina riparia eingesetzt.

Systematik

Geschichte 
Innerhalb der binominalen Nomenklatur beschäftigte sich zuerst Carl von Linné in seinem Werk Systema Naturae (10. Auflage) mit den Federmotten. Er behandelte darin Arten aus der Familie der Federgeistchen (Alucitidae) mit folgender Beschreibung:

Mit der "Fauna Suecica" (1761) wurden weitere Arten kurz beschrieben.

Autoren wie Scopoli, Denis & Schiffermüller und Haworth beschrieben später weitere neue Arten. Hübner veröffentlichte im Zeitraum von 1796 bis 1834 die "Sammlung europäischer Schmetterlinge", die das Wissen über die Schmetterlinge wesentlich verbesserte. Duponchel und Zeller setzten sich kritisch mit diesem Werk auseinander, so dass in der Folge davon viele von Hübner beschriebene Arten als Synonyme bereits beschriebener Arten betrachtet werden mussten.

Ende des 18. Jahrhunderts wurde festgestellt, dass zumindest die Federgeistchen (Alucitidae) eine eigenständige Familie bilden. Diese Gruppe von Arten wurde 1796 von Latreille abgespalten. Die Unterteilung der in der Familie der Federmotten verbliebenen Arten in ihre Gattungen hatte noch bis zur Veröffentlichung von Hübners "Verzeichniss bekannter Schmetterlinge" im Jahr 1825 Bestand.

Zeller revidierte 1841 und 1852 die bis dahin bekannte Fauna der Federmotten, machte jedoch keine wesentlichen Änderungen in dem bis dahin vorgeschlagenen System. Wallengren bearbeitete die skandinavischen Arten und führte eine feinere Differenzierung der Gattungen ein, ließ jedoch die bestehende Gliederung unangetastet.

Tutt unterteilte 1907 die Familie der Federmotten in die Unterfamilien Agdistinae, Platyptiliinae und Pterophirinae und führte – hauptsächlich für die europäische Fauna – eine Reihe neuer Gattungen und Untergattungen ein.

Meyrick bearbeitete die Kleinschmetterlinge der gesamten Erde und beschrieb unter anderem viele neue Arten der Federmotten. Seine Ergebnisse veröffentlichte er 1908 in "Genera Insectorum" und 1913 in "Lepidorum Catalogus". Meyrick unterschätzte allerdings die Arbeiten von Tutt, so dass er viele von Tutt beschriebene Arten synonymisierte.

Weitere Forscher haben auf Meyricks Arbeit aufgebaut, zu nennen wären T. B. Fletcher, der die Fauna des British Empire bearbeitete und Lord Walsingham, der die Schmetterlinge Nord- und Zentralamerikas erforschte. Für die Gebiete Nordamerikas sollen Wissenschaftler wie Fernald, Barnes, Lindsey, Lamge und McDunnough erwähnt werden, für die pazifische Region und Japan sind dies Zimmermann, Yano und Gates Clark.

Interne Systematik 
In Europa ist die Familie der Federmotten (Pterophoridae) mit etwa 170 Arten und Unterarten vertreten, von denen in Mitteleuropa 79 Arten vorkommen. Diese werden in die Unterfamilien Agdistinae und Pterophorinae gegliedert. In tropischen Gebieten sind weitere Arten präsent, die den Unterfamilien Ochyroticinae und Deuterocopinae zugerechnet werden. Die folgende Artenliste beinhaltet die in Europa vertretenen Arten; die in Mitteleuropa beheimateten Vertreter sind entsprechend ihrer Verbreitung gekennzeichnet (A = Österreich, CH = Schweiz, D = Deutschland).

Unterfamilie Agdistinae
 Agdistis adactyla (Hübner, 1819) A, CH, D
 Agdistis bennetii (Curtis, 1833), D
 Agdistis betica Arenberger, 1978
 Agdistis bifurcatus Agenjo, 1952
 Agdistis bigoti Arenberger, 1976
 Agdistis cypriota Arenberger, 1983
 Agdistis espunae Arenberger, 1978
 Agdistis frankeniae (Zeller, 1847)
 Agdistis gittia Arenberger, 1988
 Agdistis glaseri Arenberger, 1978
 Agdistis hartigi Arenberger, 1973
 Agdistis heydeni (Zeller, 1852)
 Agdistis hulli Gielis, 1998
 Agdistis ingens Christoph, 1887
 Agdistis intermedia Caradja, 1920
 Agdistis manicata Staudinger, 1859
 Agdistis melitensis Amsel, 1954
 Agdistis meridionalis (Zeller, 1847)
 Agdistis morini Huemer, 2001
 Agdistis neglecta Arenberger, 1976
 Agdistis nigra Amsel, 1955
 Agdistis paralia (Zeller, 1847)
 Agdistis protai Arenberger, 1973
 Agdistis pseudocanariensis Arenberger, 1973
 Agdistis salsolae Walsingham, 1908
 Agdistis satanas Millière, 1875, D
 Agdistis symmetrica Amsel, 1955
 Agdistis tamaricis (Zeller, 1847), CH, D
Unterfamilie Pterophorinae
 Adaina microdactyla (Hübner, 1813), A, CH, D
 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813), A, CH, D
 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811), A, CH, D
 Buckleria paludum (Zeller, 1839), A, CH, D
 Buzkoiana capnodactylus (Zeller, 1841), A, D
 Calyciphora acarnella (Walsingham, 1898)
 Calyciphora adamas (Constant, 1895)
 Calyciphora albodactylus (Fabricius, 1794), A, CH, D
 Calyciphora homoiodactyla (Kasy, 1960)
 Calyciphora nephelodactyla (Eversmann, 1844), A
 Calyciphora xanthodactyla (Treitschke, 1833)
 Capperia bonneaui Bigot, 1987
 Capperia britanniodactylus (Gregson, 1867), A, CH, D
 Capperia celeusi (Frey, 1886), A, CH, D
 Capperia fusca (O. Hofmann, 1898), A, CH, D
 Capperia hellenica Adamczewski, 1951
 Capperia lorana (Fuchs, 1895), A, CH, D
 Capperia maratonica Adamczewski, 1951
 Capperia marginellus (Zeller, 1847)
 Capperia polonica Adamczewski, 1951
 Capperia taurica Zagulajev, 1986
 Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775), A, CH, D
 Capperia washbourni Adamczewski, 1951
 Capperia zelleri Adamczewski, 1951
 Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermüller, 1775), A, CH, D
 Crombrugghia distans (Zeller, 1847), A, CH, D
 Crombrugghia kollari (Stainton, 1851), A, CH
 Crombrugghia laetus (Zeller, 1847)
 Crombrugghia reichli Arenberger, 1998
 Crombrugghia tristis (Zeller, 1841), A, CH, D
 Emmelina argoteles (Meyrick, 1922), A, CH, D
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758), A, CH, D
 Geina didactyla (Linnaeus, 1758), A, CH, D
 Gillmeria armeniaca (Zagulajev, 1984)
 Gillmeria macrornis (Meyrick, 1930)
 Gillmeria miantodactylus (Zeller, 1841)
 Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775), A, CH, D
 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811), A, CH, D
 Gypsochares baptodactylus (Zeller, 1850)
 Gypsochares bigoti Gibeaux & Nel, 1989
 Gypsochares nielswolffi Gielis & Arenberger, 1992
 Hellinsia carphodactyla (Hübner, 1813), A, CH, D
 Hellinsia chrysocomae (Ragonot, 1875), CH?, D
 Hellinsia didactylites (Ström, 1783), A, CH, D
 Hellinsia distinctus (Herrich-Schäffer, 1855), A, CH, D
 Hellinsia inulae (Zeller, 1852), A, D
 Hellinsia inulaevorus (Gibeaux, 1989)
 Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852), A, CH, D
 Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841), A, CH, D
 Hellinsia pectodactylus (Staudinger, 1859)
 Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813), A, CH, D
 Lantanophaga pusillidactylus (Walker, 1864)
 Marasmarcha cinnamomeus (Staudinger, 1871)
 Marasmarcha colossa Caradja, 1920
 Marasmarcha ehrenbergianus (Zeller, 1841)
 Marasmarcha fauna (Millière, 1876)
 Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811), A, CH, D
 Marasmarcha oxydactylus (Staudinger, 1859), A, CH
 Marasmarcha rhypodactylus (Staudinger, 1871)
 Megalorhipida leucodactylus (Fabricius, 1794)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841), A, CH, D
 Merrifieldia bystropogonis (Walsingham, 1908)
 Merrifieldia calcarius (Lederer, 1870)
 Merrifieldia chordodactylus (Staudinger, 1859)
 Merrifieldia hedemanni (Rebel, 1896)
 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775), A, CH, D
 Merrifieldia malacodactylus (Zeller, 1847), CH?
 Merrifieldia particiliata (Walsingham, 1908)
 Merrifieldia semiodactylus (Mann, 1855)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758), A, CH, D
 Oidaematophorus constanti Ragonot, 1875, A, D
 Oidaematophorus giganteus (Mann, 1855)
 Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833), A, CH, D
 Oidaematophorus rogenhoferi (Mann, 1871), A, CH, D
 Oidaematophorus vafradactylus Svensson, 1966
 Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775), A, CH, D
 Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851), A, CH, D
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811), A, CH, D
 Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841), A, CH, D
 Paracapperia anatolicus (Caradja, 1920)
 Paraplatyptilia catharodactyla (Gaj, 1959)
 Paraplatyptilia lineata (Arenberger, 1984)
 Paraplatyptilia metzneri (Zeller, 1841), CH
 Paraplatyptilia sahlbergi (Poppius, 1906)
 Paraplatyptilia terminalis (Erschoff, 1877)
 Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775), A, CH, D
 Platyptilia farfarellus Zeller, 1867, A, CH, D
 Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775), A, CH, D
 Platyptilia iberica Rebel, 1935
 Platyptilia isodactylus (Zeller, 1852), CH?, D
 Platyptilia nemoralis Zeller, 1841, A, CH, D
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761), A, CH, D
 Porrittia galactodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775), A, D
 Procapperia kuldschaensis (Rebel, 1914)
 Procapperia linariae (Chrétien, 1922)
 Procapperia maculatus (Constant, 1865)
 Pselnophorus heterodactyla (Müller, 1764), A, CH, D
 Pselnophorus poggei (Mann, 1862)
 Pterophorus ischnodactyla (Treitschke, 1835), A
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758), A, CH, D
 Pterophorus volgensis (Möschler, 1862)
 Puerphorus olbiadactylus (Millière, 1859)
 Stangeia siceliota (Zeller, 1847), CH
 Stenoptilia annadactyla Sutter, 1988, A, CH, D
 Stenoptilia aridus (Zeller, 1847), CH?
 Stenoptilia bassii Arenberger, 2002
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763), A, CH, D
 Stenoptilia coprodactylus (Stainton, 1851), A, CH, D
 Stenoptilia eborinodactyla Zagulajev, 1986
 Stenoptilia elkefi Arenberger, 1984
 Stenoptilia graphodactyla (Treitschke, 1833), A, CH, D
 Stenoptilia gratiolae Gibeaux & Nel, 1990, A, CH, D
 Stenoptilia hahni Arenberger, 1989
 Stenoptilia islandicus (Staudinger, 1857)
 Stenoptilia lucasi Arenberger, 1990
 Stenoptilia lutescens (Herrich-Schäffer, 1855), CH
 Stenoptilia mannii (Zeller, 1852)
 Stenoptilia meyeri Gielis, 1997
 Stenoptilia millieridactylus (Bruand, 1861)
 Stenoptilia mimula Gibeaux, 1985
 Stenoptilia nepetellae Bigot & Picard, 1983
 Stenoptilia nolckeni (Tengström, 1869)
 Stenoptilia parnasia Arenberger, 1986
 Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837), A, CH, D
 Stenoptilia pneumonanthes (Büttner, 1880), A, CH, D
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761), A, CH, D
 Stenoptilia reisseri Rebel, 1935
 Stenoptilia stigmatodactylus (Zeller, 1852), A, CH, D
 Stenoptilia stigmatoides Sutter & Skyva, 1992
 Stenoptilia veronicae Karvonen, 1932
 Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840), A, CH, D
 Stenoptilodes taprobanes (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Tabulaephorus marptys (Christoph, 1872)
 Tabulaephorus punctinervis (Constant, 1885)
 Wheeleria ivae (Kasy, 1960)
 Wheeleria lyrae (Arenberger, 1983)
 Wheeleria obsoletus (Zeller, 1841), A
 Wheeleria phlomidis (Staudinger, 1871)
 Wheeleria raphiodactyla (Rebel, 1901)
 Wheeleria spilodactylus (Curtis, 1827), A, D
Unterfamilie Ochyroticinae
Diese Unterfamilie beinhaltet 24 Arten in einer Gattung (Ochyrotica) und ist in Europa nicht vertreten.
Unterfamilie Deuterocopinae
Diese Unterfamilie beinhaltet 27 Arten in vier Gattungen (Leptodeuterocopus, Hexadactilia, Heptaloba, Deuterocopus) und ist in Europa nicht vertreten.

Externe Systematik 
Quelle: Tree of Life Project

Entwicklungsgeschichte 
Aus Frankreich ist ein mindestens 23 Millionen Jahre alter Fund einer Federmottenart bekannt: Pterophorus oligocenicus Bigot, A. Nel & J. Nel, 1986 wird auf das Oligozän datiert.

Quellen

Einzelnachweise

Literatur 
 Thomas Kaltenbach, Peter Victor Küppers: Kleinschmetterlinge. Verlag J. Neudamm-Neudamm, Melsungen 1987, ISBN 3-7888-0510-2
 Peter V. Küppers: Kleinschmetterlinge. Erkennen, bestimmen. Fauna Verlag 2008, ISBN 978-3-935980-24-1

Weblinks 

 British Insects: the Families of Lepidoptera (englisch)